Норбю — датский топоним. Может означать:

 Норбю (Самсё) — село на острове Самсё.
 Норбю (Фанё) — город на острове Фанё.

См. также 
 Норрбю
 Нурбю